

Personnalités 

 Isabelle Le Dû (née en 1958), footballeuse française ;
 Jean Le Dû (1938-2020), linguiste français ;
 Marine Alice Le Dû (née en 1975), cinéaste française ;
 Yves Le Dû (1920-2003), combattant des Forces françaises libres, Compagnon de la Libération.